В теории чисел праймориальным простым числом называется простое число вида pn# ± 1, где pn# — праймориал pn (то есть произведение первых n простых чисел). Числа вида pn# + 1 (не обязательно простые) называются числами Евклида.

Тесты простоты показывают, что
 pn# − 1 является простым для n = 2, 3, 5, 6, 13, 24, … 
 pn# + 1 является простым для n = 1, 2, 3, 4, 5, 11, … 

Несколько первых праймориальных простых
 3, 5, 7, 29, 31, 211, 2309, 2311, , , 
Несколько первых чисел Евклида
 3, 7, 31, 211, 2311, ,  .

К сентябрю 2022 года максимальным известным праймориальным простым числом вида "pn# − 1" было число 3267113# - 1  с 1418398 знаками, число было найдено в проекте распределенных вычислений PrimeGrid в 2021 году, максимальным известным праймориальным простым числом вида "pn# + 1" является число 392113# + 1 с 169966 знаками, оно было найдено в 2001 году.

Широко распространено мнение, что идея праймориальных простых принадлежит Евклиду и появилась в его доказательстве бесконечности числа простых чисел:
Предположим, что существует только n простых чисел, тогда число pn# + 1 взаимно просто с ними, а значит либо оно является простым, либо существует ещё одно простое число.

Открытой проблемой остаётся, конечно или бесконечно количество праймориальных простых чисел (и, в частности, простых чисел Евклида).

Число Евклида E6 = 13# + 1 = 30031 = 59 x 509 составное, что демонстрирует, что не все числа Евклида — простые.

Числа Евклида не могут быть квадратными, поскольку они всегда сравнимы с 3 mod 4.

Для всех n ≥ 3 последний знак En равен 1, поскольку En − 1 делится на 2 и 5.

См. также 
 Праймориал
 Факториальное простое число
 PrimeGrid

Примечания

Ссылки 
 A. Borning, «Some Results for  and » Math. Comput. 26 (1972): 567—570.
 Chris Caldwell, The Top Twenty: Primorial  at The Prime Pages.
 
 Harvey Dubner, «Factorial and Primorial Primes.» J. Rec. Math. 19 (1987): 197—203.
 Paulo Ribenboim, The New Book of Prime Number Records. New York: Springer-Verlag (1989): 4.

Теория чисел
Классы простых чисел